Дума́нський:
Жіноча форма — Думанська

 Думанський Антон Володимирович (1880—1967) — вчений-хімік, академік НАН України.
 Думанський Василь Михайлович (1950—1996) — український письменник.
 Думанський Василь Степанович (1963—2019) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Думанський Євген Іванович (1935—2001) — радянський футболіст.
 Думанський Мирослав Іванович (1929—1996) — український футболіст та тренер.
 Думанський Михайло Ярославович (1966—2016) — український військовик, стрілець-зенітник 81-ї десантно-штурмової бригади.
 Думанський Юрій Анатолійович (нар. 1965) — військовий, генерал-майор.
 Думанський Юрій Олександрович (1991—2014) — старший лейтенант Збройних сил України; учасник російсько-української війни.
 Думанський Ярослав Мирославович (нар. 1959) — український футболіст, півзахисник.

 Думанська Оксана Іванівна (нар. 1951 р.) — українська письменниця, перекладач, доцент кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства.
 Думанська Юлія Ігорівна (нар. 1991 р.) — українська поп-співачка